Алексе́й Бо́ндарев:
 Бондарев, Алексей Алексеевич (1923—2016) — Герой Социалистического Труда, главный агроном совхоза «Заря».
 Бондарев, Алексей Андреевич (род. 1983) — казахстанский хоккеист.
 Бондарев, Алексей Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.